Harmonia kan avse:

Harmonia (djur) – ett släkte av skalbaggar i familjen nyckelpigor
Harmonia (mytologi) – en dotter till krigsguden Ares och kärleksgudinnan Afrodite
Harmonia (växter) – ett släkte av korgblommiga växter
 Harmonia, Brasilien – en kommun i delstaten Rio Grande do Sul
40 Harmonia – en asteroid upptäckt 31 mars 1856 av H. Goldschmidt i Paris

Se även 
Harmonica - en hämnare – en italiensk-amerikansk film från 1968 i regi av Sergio Leone